Llista d'asteroides del 289.001 al 290.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

289001-289100

289101-289200

289201-289300

289301-289400

289401-289500

289501-289600

289601-289700

289701-289800

289801-289900

289901-290000

Referències 
 Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (285001)-(290000) (IAU Minor Planet Center)

Llistes d'asteroides (280001-290000)